Fantasy bezeichnet:

 Fantasy, Genre der Phantastik
 Fantasyfilm, Film, der der menschlichen Fantasie entspringt
 Fantasy (Schlagerband), deutsches Schlager-Duo
 Fantasy (Rockband), amerikanische Psychedelic- und Progressive-Rock-Band
 Fantasy (Soulband), amerikanische Disco- und Soulband
 Fantasy (Album), englischsprachiges Album der Band Münchener Freiheit als Freiheit aus dem Jahr 1988
 Fantasy Records, ehemaliges US-amerikanisches Plattenlabel
 Fantasy – Götter, Krieger und Dämonen, Heftromanreihe
 Fantasy Filmfest, Filmfestival
 Fantasy Productions, Spiele- und Buchverlag
 Fantasy (Computerspiel), Computer Action-Adventure von 1981

Zusammensetzungen mit Fantasy:
 Final Fantasy, Computer-Rollenspiel-Serie
 Fantasy Island, Fernsehserie
 High Fantasy, Unterkategorie der Fantasy-Genre
 Low Fantasy, Unterkategorie der Fantasy-Genre
 Warhammer Fantasy, Tabletop-Spiel
 World Fantasy Award, Literaturpreis
 Humoristische Fantasy, Sparte der Literatur
 Contemporary Fantasy, Subgenre der Fantasy-Literatur
 Radio Fantasy, Lokalradio in Deutschland
 Double Fantasy, Musikalbum von John Lennon und Yoko Ono
 Color Fantasy, norwegische Fähre
 Deutscher Fantasy Preis, deutscher Literaturpreis
 Science Fantasy, Genre der Literatur
 Fantasy Flight Games, US-amerikanischer Spieleverlag
 Fantasy Bra, juwelenbesetzter BH